Brunnenberg ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Brunnenberg (Gemeinde Sölden), Ortsteil von Sölden, Bezirk Imst, Tirol
 Brunnenberg (Glarus Süd), Berg und Ortsteil von Glarus Süd, Kanton Glarus
 Brunnenberg (Rehburger Berge) 161 m, höchster Berg der Rehburger Berge in Niedersachsen
 Brunnenberg (Jachenau), Berg 1102 m in Jachenau